Rylejew beziehungsweise weiblich Rylejewa ist der Familienname folgender Personen:

 Kondrati Fjodorowitsch Rylejew (1795–1826), russischer Dichter
 Soja Wassiljewna Rylejewa (1919–2013), ukrainisch-russisch-israelische Bildhauerin